Стени — топоним. Может означать:

 Стени (Украина) — село в Яворовском районе Львовской области Украины.
  — село в районе Пафос на Кипре.
Греция
  — село в Греции, на Тиносе.
  — село в Греции.
  — село на Алонисосе.
 Като-Стени — село в Греции, в сообществе  на Эвбее.

См. также 
 Тюрьма